Kariel steht für:

Geographie:

 Kariel (Gazaoua), Weiler in der Gemeinde Gazaoua in Niger
 Kariel I, Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Kariel II, Weiler in der Stadt Niamey in Niger

Personen:

 Henry Kariel (1924–2004), US-amerikanischer Politikwissenschaftler